1316 Kasan – asteroide della fascia principale
 Kasan – fiume dell'Uzbekistan
 Kasan – centro abitato dell'Iran
 Kasan – denominazione in russo di Koson, centro abitato dell'Uzbekistan